

Musica 
 Nel sole/Pensieri "P" 33 – singolo di Al Bano del 1967
 Nel sole – album di Al Bano del 1967

Cinema 
 Nel sole – film del 1967, diretto da Aldo Grimaldi